Боян Дубльевич (; род. 24 октября 1991 года в Никшич,е СФРЮ) — черногорский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. На драфте НБА 2013 года был выбран во втором раунде под общим 59-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз».

Карьера

Клубная 
Дубльевич дебютировал на профессиональной арене в составе черногорского клуба «Ловчен» в сезоне 2009 года. С 2010 по 2012 год выступал за другую команду из Черногории - «Будучност» из Подгорицы. В 2012 году подписал трёхлетний контракт с клубом испанского чемпионата «Валенсия». В первом же сезоне за «Валенсию» игрок был признан «Восходящей звездой Еврокубка».

В июне 2013 года продлил контракт с клубом до конца сезона 2015–16. В контракте присутствовала статья о выкупе контракта игрока клубом НБА, сумма отступных составляла 1 млн. евро. Данная сумма постепенно уменьшалась, к лету 2015 года она будет составлять всего 200 тыс. евро. Игрок выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2013 года и был выбран клубом «Миннесота Тимбервулвз» под общим 59-м номером.

Международная 
Дубльевич начал выступать за молодёжную сборную Черногории, в составе которой по итогам чемпионате Европы 2011 года для юношей не старше 20 лет попал в символическую сборную турнира.

Достижения 
  Обладатель Еврокубка (2): 2013/2014, 2018/2019
  Чемпион Испании: 2016/2017
  Обладатель Суперкубка Испании: 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Еврокубке
 Профиль ФИБА
 Профиль ФИБА Европа
 Профиль на сайте Eurobasket.com
 Профиль на сайте Draftexpress.com

Баскетболисты Черногории
Игроки БК «Ловчен»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки сборной Черногории по баскетболу